Sierp i młot – jeden z symboli komunizmu i ruchu robotniczego
 Sierp i Młot – medal wręczany bohaterom pracy socjalistycznej w ZSRR
 Sierp i Młot – fabryka w Moskwie
 Sierp i Młot – fabryka w Saratowie
 Sierp i Młot – fabryka w Charkowie
 Sierp i Młot – moskiewski klub piłkarski
 Sierp i Młot – miejscowość w rejonie kugarczyńskim
 Sierp i Młot – przystanek moskiewskich pociągów podmiejskich
 Sierp i Młot – niedoszła nazwa stacji metra moskiewskiego Rimskaja
 Sierp i młot – film z 1921 roku w reżyserii Władimira Gardina i Wsiewołoda Pudowkina
 Sierp i młot – film z 1994 roku w reżyserii Siergieja Liwniewa
 Sierp i młot (oryg. Hammer & Sickle) – gra komputerowa z 2005 roku